Der Kanton Le Pilat ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Étienne, im Département Loire und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Pélussin.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Lepilat